Старыш — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Старыш, Анатолий Трофимович (род. 1947) — советский и казахстанский военный деятель, генерал-майор авиации в отставке.
 Старыш, Константин Гаврилович (род. 1971) — молдавский политик, депутат Парламента Молдавии с 2010 года по 2014. См. также 
 Большие Старыши — деревня в Монастырщинском районе Смоленской области России.